Feinschmecker steht für:

 einen Gourmet
 eine Gastrozeitschrift, siehe Der Feinschmecker